Kvindernes pukkelpistkonkurrence under Vinter-OL 2010 bliver afholdt 13. februar 2010 i Cypress Bowl Ski Area i Vancouver, Canada.

Resultater

Kvalifikation

Finale 

SIL = Sluttede ikke løbet

Vinter-OL 2010